Ala est la plus petite macula du Poing américain, une série de tâches sur Pluton.

Notes et références 

Macula sur Pluton